

Tecnologia 
 Lente – elemento ottico che ha la proprietà di concentrare o di far divergere i raggi di luce
 Lente d'ingrandimento – lente utilizzata per ottenere l'immagine ingrandita di un testo o di un oggetto
 Lente anamorfica – lente montata su una macchina da presa che comprime l'immagine impressa sul negativo in larghezza, mantenendo inalterata l'altezza
 Lente asferica – lente la cui superficie ha un profilo che non è né una porzione di sfera né un cilindro a base circolare
 Lente di Fresnel – lente utilizzata per ottiche di grande dimensione e piccola distanza focale senza l'ingombro, lo spessore ed il peso del materiale necessario per costruire una lente sferica convenzionale di equivalente potere diottrico
 Lente fotocromatica – lente che, esposta a radiazioni UV o luce solare in genere, avvia una reazione chimica reversibile e si scurisce
 Lente di Einzel – apparecchio elettrico
 Lente di Kerr – effetto di autofocheggiamento di un raggio laser ottenuto con un mezzo di Kerr
 Lente di Barlow – lente moltiplicatrice di focale
 Lente di Stanhope – tipo di microscopio

 Lente a contatto – dispositivo medico

Altro 
 Lente – fiume italiano della Toscana
 Lente – figura geometrica piana delimitata da due archi circolari, entrambi convessi, uniti alle loro estremità
 Lente – in geologia, corpo di minerale o roccia o deposito, somigliante per forma a una lente
 Lente – in idrogeologia, strato lenticolare di acqua dolce flottante su di una massa di acqua salata a maggior densità
 Lente gravitazionale – fenomeno fisico
 Lente termica – fenomeno fisico
 Lente di ghiaccio – fenomeno geologico
 Lente di Nimrud – reperto archeologico assiro
 La Lente – Periodico fiorentino risorgimentale
 Lente - altro nome per cristallino

Pagine correlate
Lenti